Ильевка () — село в Краснодонском районе Луганской области Украины. Де факто — с 2014 года населённый пункт контролируется самопровозглашённой Луганской Народной Республикой.

Входит в Пархоменковский сельский совет.

Общие сведения 
Занимает площадь 0,912 км². Почтовый индекс — 94451. Телефонный код — 6435.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 20 человек.

Местный совет 
94450, Луганская обл., Краснодонский р-н, с. Пархоменко, ул. Ленина, 12а; тел. 99-2-34

Примечания

Ссылки 
 Ильевка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Краснодонского района
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании